Osoby o tym nazwisku:
 Dnyandeo Yashwantrao Patil – indyjski polityk
 Bandu Patil – indyjski zapaśnik, olimpijczyk
 Mohan Patil – indyjski zapaśnik, olimpijczyk
 Pratibha Patil – indyjska polityk, prezydent Indii
 Padma Patil – postać fikcyjna, uczennica Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie
 Parvati Patil – postać fikcyjna, uczennica Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie
 Shivraj Patil – indyjski polityk, minister spraw wewnętrznych

Inne:
 (12511) Patil – planetoida z pasa głównego asteroid